Sigfrido – nome proprio di persona maschile
 Sigfrido – (o Sigurd), eroe leggendario nella mitologia norrena e germanica
 Sigfrido – (o Siegfried), seconda giornata della tetralogia L'anello del Nibelungo di Richard Wagner
 Sigfrido – film del 1912
Sigfrido,  (Siegfried) opera teatrale di Jean Giraudoux 1928, in prima assoluta al Théâtre des Champs-Élysées, diretta da Louis Jouvet 
 Sigfrido – film del 1957
 Sigfrido di Lussemburgo – conte di Lussemburgo dal 963 al 998 
Sigfrido I di Walbeck – conte di Walbeck
Sigfrido di Walbeck – vescovo di Münster
Sigfrido I di Stade – conte di Stade
Sigfrido II di Stade – conte di Stade
 Linea Sigfrido – linea fortificata costruita in Germania negli anni 1937-1938, lunga circa 500 kilometri